Есько́ва — женская форма фамилии . 

 Известные носители 
 Еськова, Евдокия Михайловна (род. 1923) — минералог, геохимик, лауреат Государственной премии СССР.
 Еськова, Наталья Александровна (род. 1930) — филолог, лауреат премии имени А. С. Пушкина (2010).